Вектор атаки — способ получения неавторизованного доступа к защищённой информационной системе.
 «Вектор атаки» — фантастический роман российского фантаста Е. Филенко.

См. также 
 Угол атаки